Оле́ся Никола́ева:
 Николаева, Олеся Александровна (род. 1955) — российская поэтесса, прозаик, эссеист.
 Николаева, Олеся Станиславовна (род. 1994) — российская волейболистка.